Europejski Komisarz ds. Polityki Regionalnej – członek Komisji Europejskiej. Obecnym komisarzem jest Corina Crețu.

Europejscy Komisarze